Апанко има више значења:

 Апанко (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Апанко (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику